Алиабад — многозначный топоним:

 Алиабад — город в северной части Ирана, в остане Голестан.
 Алиабад (посёлок) — село в Закатальском районе Азербайджана.
 Алиабад (Билясуварский район) () — село в Билясуварском районе Азербайджана.
  — город в Афганистане.
  — район Афганистана, в провинции Кундуз.
 Алиабад (Пакистан) (англ.) — город в Пакистане.

См. также 

 Алиабад-э-Демек — небольшой город на западе Ирана, в провинции Хамадан.
 Алиабад-э-Пошт-э-Шехр — небольшой город на западе Ирана, в провинции Хамадан.